Prva nogometna liga Herceg-Bosne u sezoni 1993./94. je bilo prvo izdanje Prve nogometne lige Herceg-Bosne. Igrala se u proljeće 1994. uz sudjelovanje 17 klubova podijeljenih u dvije skupine, a prvakom je postala momčad Mladost Dubint iz Širokog Brijega.

Ljestvice i rezultati

Sjeverna skupina

Južna skupina

Utakmice za plasman

Konačni poredak

Najbolji strijelci 
 1o golova
 Mario Prskalo (Mladost Dubint Široki Brijeg)
 9 golova
 Mario Bošnjak (Livno)
 8 golova
 Marinko Pehar (Brotnjo Čitluk)
 Mario Marušić (Mladost Dubint Široki Brijeg)
 Slaven Duvnjak (Šujica)

Vidi još 

 Prva nogometna liga Herceg-Bosne

Izvori 
 Miljenko Karačić: Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 102-106
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 hskzrinjski.ba, Zrinjski Mostar - sezona 1994. , pristupljeno 21. studenog 2016. 
 jabuka.tv, Prije 23 godine krenula prva sezona Lige Herceg-Bosne u kojoj je Mladost Dubint osvojila titulu prvaka, objavljeno 20. travnja 2017., pristupljeno 1. srpnja 2017.
 sportsport.ba

1993-94
1993-94
1993-94 HB 1